Aurensan puede referirse a: 

 Aurensan, comuna francesa en Gers.
 Aurensan, comuna francesa en Altos Pirineos.